Villains steht für:
 Villains, eine US-amerikanische Black-, Death- und Thrash-Metal-Band
 Villains (Film), Thriller von Dan Berk und Robert Olsen
 Villains (Queens-of-the-Stone-Age-Album), das siebte Studioalbum von Queens of the Stone Age.
 The Villains, eine Akustik-Rockband aus Deutschland.

Siehe auch:
 Villain
 Villaines